

Patronyme 

 André Demers (1972-), peintre canadien.
 Denis Demers (1948 -), peintre canadien.
 Dominique Demers (1956 -), docteure en littérature jeunesse, auteure et scénariste québécoise.
 Eugene L. Demers (1842–1912), homme politique de New York.
 Gaston Demers (1935-2004), homme politique canadien.
 Isabelle Demers (1982 -), organiste canadienne.
 .
 Jason Demers (1988 -), joueur de hockey sur glace québécois.
 Jeanne Demers (1924 - 2005), née Jeanne Cloutier, professeur québécoise.
 Jérôme Demers (1774 - 1853), prêtre et éducateur canadien.
 Louis Julien Demers (1848 - 1905), marchand et homme politique fédéral du Québec.
 Louis Philippe Demers (1863-1951), avocat et homme politique fédéral du Québec. 
 Louis-Philippe Demers (1922 - 1996), honorable pharmacien de la région de Québec.
 Modeste Demers (1809 - 1871), missionnaire canadien, premier évêque de l'île de Vancouver de 1847 à 1871.
 Nicole Demers (1950 -), femme politique canadienne, députée à la Chambre des communes du Canada.
 Patrick Demers, cinéaste québécois
 Paul Demers (1956 - 2016), chanteur franco-ontarien natif de Gatineau.
 Philippe Demers (1919 - 1999), homme politique canadien.
 Pierre Demers (1945 -), enseignant, cinéaste et écrivain québécois.
 Pierre Demers (1914 -), physicien et inventeur québécois.
 Robert Demers (1937 -), avocat et administrateur canadien.
 Rock Demers (1933 - 2021), producteur de cinéma, acteur et scénariste québécois.
 Sébastien Demers (1979 -), alias Double Trouble, boxeur canadien.
 Stéphane Demers (1966 -), chanteur et acteur québécois.
 Tony Demers (1917 - 1997), joueur de hockey sur glace québécois.

Toponyme 

 le Démer, une rivière belge.
Demers, un canton de l'est du Québec.
Île Demers, une île fluviale de la rivière Richelieu, dans Carignan, MRC de La Vallée-du-Richelieu, Montérégie, Québec, au Canada.

Homonymie de patronyme